Христо Гоцев Тенчов е български учен, ст.н.с. доктор по физика.

Биография 
Роден е в София през 1935 година в семейството на доктор Гоце Тенчов. Завършва физика в Софийския университет. Защитава докторат в областта на емисионната електроника в Института по електроника. Христо Тенчов е експериментатор в областта на емисионната електроника, нискотемпературната плазма, масспектрометрията на остатъчни газове и физиката на тънките слоеве. Работи под ръководството на акад. Емил Джаков в секцията по техническа физика на Физическия институт с Атомна научно експериментална база при БАН. Ръководи лабораторията по емисионна електроника в Института по електроника при БАН. Председател е на общото събрание на учените в Института по електроника и е член на научния му съвет. Член е на Специализирания научен съвет по радиофизика, физическа и квантова електроника при ВАК. Научен секретар е на Единния център по физика при БАН.

Умира в София на 8 декември 2000 г.

Родословие 
Потомък е на фамилията Тенчови от Кукуш, клон на един от двата видни кукушки рода Станишеви (този на Станиш Хаджихристов).

Бележки 

Български физици
Учени от БАН
Родени в София
Починали в София
Български учени от Македония
Христо
По произход от Кукуш